

Moldavia
 Pietrosu –  comune nel distretto di Fălești in Moldavia

Romania
 Pietrosu – insediamento di Costeşti nel distretto di Buzău
 Pietrosu – insediamento di Tătăruși nel distretto di Iași
 Pietrosu – insediamento di Oniceni nel distretto di Neamț